Stanisław I Dąbek (ur. 1886) – kapitan piechoty Wojska Polskiego
 Stanisław II Dąbek (1892-1939) – generał brygady Wojska Polskiego
 Stanisław III Dąbek (1894-1933) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Stanisław IV Dąbek vel Stanisław Jan Dąbek vel Klatka (ur. 1897) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, odznaczony angielskim Krzyżem Wojskowym

Przypisy